Schuld und Sühne – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Deutsche Bioscop GmbH
Schuld und Sühne – cortometraggio del 1912 diretto da Joseph Delmont
Schuld und Sühne – film del 1922 diretto da Rudolf Biebrach
Schuld und Sühne – film tv del 1992 diretto da Andrzej Wajda

Pagine correlate 
Delitto e castigo (disambigua)